Nederlandse personen
 Anton Schotanus (1943), dammer 
 Bernardus Schotanus (1598-1652), hoogleraar in de rechten (universiteiten Franeker, Utrecht en Leiden)
 Bernardus Schotanus à Sterringa (ca. 1639-1704), auteur van de Schotanusatlas(sen)
 Christianus Schotanus (1603-1671), auteur van de Schotanusatlas(sen)
 Elske Schotanus (1957), schrijver (Fries) en kunstenaar
 Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda (1885-1944), ingenieur en radiopionier
 Henricus Schotanus (1548-1605), hoogleraar in de rechten (universiteit Franeker)
 Joop Schotanus (1932-2011), zendeling
 Meinardus Schotanus (1593-1644) gereformeerd predikant en hoogleraar theologie (Nadere Reformatie)